Юрий Рогачёв:
 Рогачёв, Юрий Васильевич (1925—2021) — учёный и промышленный деятель, лауреат Государственной премии СССР.
 Рогачёв, Юрий Иванович (1929—1966) — лётчик-испытатель.